Gāf peut être :
 گ, lettre arabe utilisée dans plusieurs langues en Asie (anciennement aussi ‎ګ, ‎ػ, ‎ݣ, ‎ؼ, ou encore ‎ݿ, ‎ڭ, ‎ڮ en persan) ;
 ݣ (parfois aussi ‎گ, ‎ڭ ou ‎ؼ), lettre arabe utilisée en arabe marocain ;
 ګ, lettre arabe utilisée en pachto au Pakistan ou گ, lettre arabe utilisé en pachto en Afghanistan ;
 ࢴ, lettre arabe utilisée en tamoul arwi ;
 ݢ (ou ‎ݣ, ‎ؼ, ou aussi ‎ڬ, ‎ڭ, ‎ڮ), lettre arabe utilisée en malais jawi ;
 ڨ, lettre arabe utilisée en arabe algérien, arabe yéménite, arabe libyen et en arabe tunisien ;
 چ, lettre arabe utilisée en arabe levantin.